Il termine contactless (in inglese, senza contatto) è usato per riferirsi a tecnologie elettroniche in cui la trasmissione di dati, ad esempio la registrazione di merci in un magazzino o il pagamento di una tariffa al passaggio di una persona in un certo luogo, avviene senza bisogno di toccare fisicamente lo strumento di registrazione con il supporto che contiene il codice identificativo della persona o dell'oggetto.

La tecnologia è usata ad esempio per:
 catalogazione delle merci (Identificazione a radiofrequenza)
 pagamenti (carta di pagamento senza contatto)
 Near field communication in generale

Applicazioni della radio